Sieć dróg wojewódzkich na obszarze województwa lubelskiego ma długość 2179,5 km (w tym 184,8 km dróg miejskich).

Podział sieci w zależności od klasy technicznej drogi przedstawia się następująco:
 drogi główne ruchu przyspieszonego (GP) – 436,512 km,
 drogi główne (G) – 1125,656 km,
 drogi zbiorcze (Z) – 617,354 km.

W ciągu dróg wojewódzkich znajdują się 234 szt. obiektów mostowych o łącznej długości 4272,79 m.

Lista dróg wojewódzkich w województwie lubelskim

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
 Wykaz Dróg Wojewódzkich w województwie lubelskim
 mapa dróg wojewódzkich województwa lubelskiego
 Zarządzenie GDDKiA - wykaz dróg wojewódzkich w Polsce

 
województwo lubelskie